Gometz ist der Name zweier benachbarter französischer Gemeinden im Département Essonne:

 Gometz-le-Châtel
 Gometz-la-Ville